Соревнования по хоккею на траве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне проходили с 30 июля по 11 августа 2012 года. Чемпионом в четвёртый раз в истории и второй раз подряд стала сборная Германии, победившая в финале сборную Нидерландов — 2:1. Все матчи турнира проходили на Ривербанк Арене. Лучшим бомбардиром турнира стал нидерландский хоккеист Минк ван дер Верден, забивший 8 голов.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Список бомбардиров 

 8 голов
  Минк ван дер Верден

 6 голов
  Джейми Дуайер
  Эшли Джексон
  Флориан Фукс
  Билли Баккер
  Родерик Вёстхоф

 5 голов
  Том Бон
  Кристофер Целлер

 4 гола
  Гленн Тёрнер
  Расселл Форд
  Гонсало Пеильят
  Жером Декейсер
  Пау Кемада
  Ник Уилсон
  Джастин Рейд-Росс
  Нам Хён У

 3 гола
  Мэттью Бутурини
  Крис Чирьелло
  Бирри Миддлтон
  Саймон Чайлд
  Сохаил Аббас
  Абдул Хасим Кхан
  Ллойд Норрис-Джонс

 2 гола

  Киран Говерс
  Марк Ноулз
  Саймон Орчард
  Матиас Вила
  Педро Ибарра
  Факундо Каллиони
  Джонатан Кларк
  Джеймс Тиндалл
  Ян-Филипп Рабенте
  Дхаравмир Сингх
  Сандип Сингх

  Мигель Делас
  Эдуард Тубау
  Боб де Вогд
  Тён де Нойер
  Стивен Дженнесс
  Ричард Петерик
  Мухаммад Имран
  Джонатан Робинсон
  Хён Хе Сон
  Ю Хё Сик

 1 гол

  Лиам де Янг
  Эдвард Оккенден
  Лукас Росси
  Готье Боккар
  Томас Бриэльс
  Флорен ван Обель
  Седрик Шарлье
  Иэн Льюирс
  Роберт Мур
  Ричард Смит
  Даниэль Фокс
  Тимо Вес
  Маттиас Виттхаус
  Оскар Декке
  Оливер Корн
  Тило Стральковски
  Кристофер Уэсли
  Мориц Фюрсте
  Тушар Кхандкер
  Рагхунат 
  Шивендра Сингх

  Гурвендер Чханди
  Рамон Алегре
  Марк Саллес
  Роберт ван дер Хорст
  Валентин Верга
  Роберт Кемперман
  Флорес Эверс
  Филлип Барроус
  Энди Хэйуорд
  Васим Ахмад
  Реан Батт
  Мухаммад Вакас
  Шафкат Расул
  Тимоти Драммонд
  Эндрю Кронье
  Торнтон Макдейд
  Уэйд Пейтон
  Остин Смит
  Ли Нам Ён
  Со Чжон Хо
  Чан Чжон Хён

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012